Neumühlenbach ist ein Gewässername:

 Neumühlenbach (Alsenz), linker Zufluss der Alsenz gegenüber der Neumühle, Ortsgemeinde Münchweiler an der Alsenz, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Neumühlenbach (Wied), Mühlkanal links der Wied zur Neumühle bei Schmidthahn, Ortsgemeinde Steinebach an der Wied, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Neumühlbach
 Neumühlebach